En Pologne, Ludwinów peut désigner :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Ludwinów, village du powiat de Jarocin
 Ludwinów, localité du powiat de Krotoszyn

dans la voïvodie de Lublin
 Ludwinów, village du powiat de Biała Podlaska
 Ludwinów, village du powiat de Łęczna 
 Ludwinów, village du powiat de Puławy
 Ludwinów, village de la gmina de Dorohusk 
 Ludwinów, village de la gmina de Borzechów 
 Ludwinów, village de la gmina de Niemce

dans la voïvodie de Łódź
 Ludwinów, village du powiat d'Opoczno
 Ludwinów, village du powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Mazovie
 Ludwinów, village du powiat de Mińsk
 Ludwinów, village du powiat de Radom 
 Ludwinów, village du powiat de Węgrów 
 Ludwinów, village du powiat de Wołomin 

dans la voïvodie de Silésie
 Ludwinów, village du powiat de Częstochowa
 Ludwinów, village du powiat de Myszków

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ludwinów, village du powiat de Busko
 Ludwinów, village du powiat de Włoszczowa 
 Ludwinów, village de la gmina de Jędrzejów 
 Ludwinów, village de la gmina de Małogoszcz 
 Ludwinów, village de la gmina de Wodzisław